

Toponyme 
 Corbère, commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Corbère-Abères, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Corbère-les-Cabanes, commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Abère-près-Corbères, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Corbère-Abères.

Homophone 
 Corbères, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Corbère-Abères.

Homonymie de toponyme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France